Río Grande může znamenat:

 vodní toky
 Río Grande (přítok Mamoré) – přítok řeky Mamoré v Bolívii
 Río Grande (přítok Ribadea) – řeka v provincii Lugo ve Španělsku
 Río Grande (zdrojnice Colorada) – zdrojnice řeky Colorado v Argentině
 Río Grande de San Miguel – řeka v Salvadoru
 Río Grande de Santiago  – řeka v Mexiku
 Río Grande de Matagalpa – řeka v Nikaragui

 sídla
 Río Grande (Argentina) – město v provincii Ohňová země v Argentině
 Río Grande (Portoriko) – město v Portoriku

 území
 Río Grande (departement) – departement v provincii Ohňová země v Argentině

Související články 
 Rio Grande
 Rio